F30 peut faire référence à :
 BMW Série 3 F30, sixième génération de la BMW Série 3 ;
 Épisode maniaque, d'après la classification internationale des maladies ;
 Fedora30, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres